Shelah ist der Familienname folgender Personen:

 Saharon Shelah (* 1945), israelischer Mathematiker
 Ofer Shelah (* 1960), israelischer Journalist und Politiker

Siehe auch:
 Schela
 Shelagh